Гвадалупе ла Хоја има више значења:

 Гвадалупе ла Хоја (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Гвадалупе ла Хоја (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику